Lammas steht für

 das Schnitterfest, ein Kalenderfest im keltischen Jahreskreis, siehe Lughnasadh
 Lammas Ltd, einen britischen Automobilhersteller

Siehe auch:
 Lamas